Анненка:

 Анненка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Анненка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Анненка — посёлок в Усманском районе Липецкой области.
 Анненка — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Анненка — деревня в Клинском районе Московской области.
 Анненка — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Анненка — село в Спасском районе Приморского края.
 Анненка — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Анненка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Анненка — деревня в Первомайском районе Тамбовской области.
 Анненка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Анненка — бывшая деревня в Сараевском районе Рязанской области.

См. также 
 Каршенно-Анненка
 Анненков